My Life est une expression anglaise qui signifie Ma vie.

Cinéma 

 , film américain de Bruce Joel Rubin sorti en 1993.

Musique

Album 

 , album de Blood Raw sorti le  ;
 , album d'Iris DeMent sorti en 1993 ;
 , album de Mary J. Blige sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Ronnie Milsap sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jake Shimabukuro sorti le  ;
 , album d'Alan Dawa Dolma sorti le .
 My Life, second album studio de la rappeuse française Marwa Loud, sorti en 2019.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Phil Ochs présente sur l'album  sorti le  ;
 My Life, chanson écrite, composée et interprétée par le chanteur américain Billy Joel, sortie en 1978 ;
 My Life, chanson de Mary J. Blige présente sur l'album  sorti le  ;
 My Life, chanson du rappeur américain The Game présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  présent sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 My Life, chanson du rappeur américain 50 Cent présente sur l'album  sorti en .

Voir aussi